Уро́д:
 Урод — особь с врождёнными недостатками тела, возможно, вследствие генетического дефекта или воздействия негативных факторов в эмбриональном периоде.
 Урод — пейоратив, иносказательная негативная этическая оценка (моральный урод).
 «Урод» — повесть Виктора Курочкина о быте деятелей кинематографа.
 «Урод» — фильм Романа Качанова.

 «Уроды» — фильм Алекса Уинтера 1993 года.
 «Уродцы» — американский художественный фильм 1932 года.
 «Уродина» — первый роман из фантастического цикла «Мятежная» американо-австралийского писателя-фантаста Скотта Вестерфельда.

См. также 
 Фрики